Иван Васильевич Морозов
 Морозов, Иван Васильевич (1926—2021) — Герой Социалистического Труда.
 Морозов, Иван Васильевич (1922—2010) — Герой Советского Союза.
 Морозов, Иван Васильевич (1919—1978) — церковно-общественный деятель, редактор и издатель русского зарубежья.
 Морозов, Иван Васильевич (?—1655) — стольник (1627—1629), боярин (1634).